En Pologne, Smolice peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Smolice, un village.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Smolice, un village du powiat de Łęczyca ;
 Smolice, un village du powiat de Zgierz.

 dans la voïvodie de Opole :
 Smolice, un village.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Smolice, un village.